Termenul "serie" se poate referi la:

 Serie chimică
 Serie (economie)
 Serie (fizică)
 Serie (geologie)
 Serie (lingvistică)
 Serie (matematică)
 Serie (statistică)